GNU General Public License — licença de software de código aberto da Free Software Foundation
Gás liquefeito de petróleo
Liga Profissional de Goa — sigla em inglês: GPL; principal campeonato estadual de Goa, Índia

Desambiguações de siglas